GR 11 steht für:

 GR 11 (Frankreich), Fernwanderweg in Frankreich
 GR 11 (Spanien), Fernwanderweg in Spanien